Червоный Жовтень — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Жовтень — поселок в Снежнянском городском совете Донецкой области.
 Червоный Жовтень — до 2016 года название села Жёлтенькое в Ореховском районе Запорожской области.
 Червоный Жовтень — село в Антрацитовском районе Луганской области.
 Червоный Жовтень — до 2016 года название села Сотенное в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Червоный Жовтень — до 2016 года название села Травневое в Зачепиловском районе Харьковской области.